Rocha ist:
 Rocha (Familienname), portugiesischer Familienname, siehe dort zu Namensträgern
 Rocha (Birne), Birnensorte
 Rocha (Moca), Stadtteil von Moca, Puerto Rico
 Rocha (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro, Brasilien
 Rocha (Stadt), Stadt in Uruguay
 Departamento Rocha, Verwaltungsbezirk in Uruguay
 Río Rocha, Fluss in Südamerika

Siehe auch:
 A Rocha, internationale Umweltschutzorganisation